Hooper kan som auktorsförkortning betyda:

 Emmet T. Hooper
 John N.A. Hooper
 Sheila Spenser Hooper

Robotskapade auktorsförkortningar